Der Begriff Großdeutschland wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 ab dem 19. Jahrhundert für die Vorstellung eines vereinigten deutschen Nationalstaats, der auch Österreich einschließen sollte, siehe Großdeutsche Lösung
 in der Zeit des Nationalsozialismus nach dem Anschluss Österreichs (März 1938) als informelle Staatsbezeichnung, siehe NS-Staat #Großdeutsches Reich

Großdeutschland war auch der Name mehrerer Verbände der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg:
 Division Großdeutschland
 Panzerkorps „Großdeutschland“

Siehe auch:

 Wachregiment Berlin, später Wach-Bataillon Großdeutschland